Adolf Holtzmann kan syfta på:

 Adolf Holtzmann den äldre (1810-1870), tysk germanist och indolog
 Adolf Holtzmann den yngre (1838-1914), tysk indolog